Heinrichshöhe  bezeichnet

 Heinrichshöhe, eine Nebenkuppe des Brockens
 Heinrichshöhe (Vechelde), ein Neubaugebiet in Niedersachsen
 Heinrichshöhe (Wurzbach), eine Siedlung in Thüringen
 Heinrichshöhe, Kreis Neustadt O.S., Oberschlesien, seit 1945: im Powiat Prudniki, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Heinrichshöhe, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Milice (Połczyn-Zdrój), Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Heinrichshöhe, Kreis Saatzig, Pommern, seit 1945: Kleszcze (Ińsko), Powiat Stargardzki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Heinrichshöhe, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Tyszkowo, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen